Alexandriner steht für:
 Einwohner der Stadt Alexandria, siehe das ägyptische Alexandria oder andere Städte gleichen Namens Alexandria (Begriffsklärung)
 Alexandriner, ein Verstyp, der besonders in der klassischen französischen Literatur häufig verwendet worden ist
 Alexandrinische Schule, eine Gruppe von Philologen an der Bibliothek von Alexandria
 Münzen – ursprünglich im Wert einer Tetradrachme –, die in der römischen Kaiserzeit in Alexandria bis zur Einführung der Reichswährung in Ägypten unter Diokletian im Jahre 296 geprägt wurden
 Anhänger der Philosophie von Alexander von Aphrodisias

Siehe auch: